Clarence hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Estrecho Clarence, en el sudeste de Alaska.
 Port Clarence (Alaska), localidad;
 Clarence (Nueva York), localidad;
 Clarence (Luisiana), localidad;
 Clarence (Misuri), localidad;

Personas 
Se trata de un nombre propio masculino:
 Clarence Brown, director de cine estadounidense.
 Clarence Day, escritor estadounidense.
 Clarence Clemons, músico estadounidense.
 Clarence Glover, exbaloncelista estadounidense.
 Clarence Goodson, futbolista estadounidense.
 Clarence Muse, actor de cine estadounidense.
 Clarence Seedorf, exfutbolista surimanés.
 Clarence Weatherspoon, exbaloncelista estadounidense. 
 Emery Clarence Leonard, botánico estadounidense.
 Franklin Clarence Mars, fundador de Mars, Inc.

Como apellido 
 Alberto Víctor de Clarence, príncipe británico.
 Jorge de Clarence, noble inglés.

Ficción
 Clarence (serie animada)
 Clarence (película de 1937)

Nobleza
 Clarence House, residencia real londinense.
 '''Ducado de Clarence